Seongjong ist der Name folgender koreanischer Könige:

 Seongjong (Goryeo) (981–997), war der 6. König des Goryeo-Reichs (918–1392)
 Seongjong (Joseon) (1469–1494), war der 9. König der Joseon-Dynastie (1392–1910)